Корель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Корель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор
 Бергюзар Корель